Le Bleu de tes yeux : un roman de Mary Higgins Clark
 Un épisode de la série Good Doctor (série télévisée, 2017)